Mises ist der Familienname folgender Personen:

 Hilda Geiringer von Mises (1893–1973), österreichisch-US-amerikanische Mathematikerin
 Ludwig von Mises (1881–1973), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Richard von Mises (1883–1953), österreichischer Mathematiker, Bruder von Ludwig
 nach ihm benannt:
 Von-Mises-Iteration, siehe Potenzmethode, ein numerisches Verfahren in der Mathematik
 Von-Mises-Vergleichsspannung, eine Methode in der Festigkeitslehre
 Von-Mises-Verteilung, die Entsprechung der Normalverteilung für periodische Funktionen

 Dr. Mises war ein Pseudonym von Gustav Theodor Fechner

Siehe auch:
 Mieses